Лоте 11 има више значења:

 Лоте 11, Ехидо Халапа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лоте 11, Колонија Леона Викарио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лоте 11 (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику